Stage Fright (englisch für „Lampenfieber“, wörtlich: „Bühnenangst“, „Bühnenschrecken“) ist der Titel von:

 Stage Fright (1923), amerikanischer Kurzfilm von Robert F. McGowan
 Stage Fright (1938), amerikanischer Kurzfilm von Leslie Goodwins
 Stage Fright (1940), amerikanischer Kurzfilm (Animationsfilm) von Chuck Jones
 Stage Fright, Originaltitel des amerikanischen Films Die rote Lola (1950) von Alfred Hitchcock
 Stage Fright, englischer Verleihtitel des deutschen Spielfilms Lampenfieber (Film) (1960) von Kurt Hoffmann
 Stage Fright (1980), australischer Horrorfilm von John D. Lamond
 Aquarius – Theater des Todes, Originaltitel: Deliria (1987), italienischer Horrorfilm von Michele Soavi
 Stage Fright (1989), amerikanischer Spielfilm von Brad Mays
 Stage Fright (1997), amerikanischer Kurzfilm (Animationsfilm) von Steve Box
 Stage Fright, alternativer Verleihtitel des kanadischen Kurzfilms (Fernsehfilm) The Green Room (2006) von Howard Porter
 Stage Fright (2008), amerikanischer Kurzfilm von Angel Ruiz
 Stage Fright (2014), ein Horror-Musicalfilm von Jerome Sable
 Stage Fright (Album), ein Musikalbum von The Band (1970)

Siehe auch:
 Stagefright

ru:Страх сцены (фильм)
uk:Страх сцени (фільм)